

Костел кларисок, Львів, нині в його приміщенні діє Музей сакральної барокової скульптури Пінзеля

Костел кларисок, Замостя